Yohei Takeda (Chiba, 30 de junho de 1987) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Yohei Takeda começou a carreira no Shimizu S-Pulse. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight